Aimée Rapin (1868-1956), Zwitserse kunstschilderes
 Alexandre Rapin (1839-1889), Frans schilder

Achternaam